Märchenprinz steht für:
 ein Lied der Band Erste Allgemeine Verunsicherung vom Album Geld oder Leben!
 ein 1997 veröffentlichtes Album der Troopers

Der Märchenprinz steht für:
 Der Märchenprinz, britischer Liebesfilm von 1985
 eine 2002 veröffentlichte Hörspiel-CD von Hans Paetsch
 eine 2010 veröffentlichte Hörspiel-CD von Christian Peitz